Západ (ou zapad) est un mot slave signifiant « ouest ».

Culture et société

Géopolitique 
Les manœuvres Zapad étaient des manœuvres militaires du pacte de Varsovie, réalisées à proximité du rideau de fer.
 Zapad-81, le plus grand de ces exercices militaires (), s'est déroulé en  en Biélorussie (non loin de la frontière polonaise), dans les républiques baltes, en Ukraine et en mer Baltique.
Depuis la dislocation de l'Union soviétique, les manœuvres Zapad sont des exercices conjoints des armées russe et biélorusse.
Les manœuvres , menées en , ont obligé la Russie à adopter un nouveau concept de défense, l'exercice ayant montré que les forces armées russes conventionnelles ne pouvaient pas repousser une offensive de l'OTAN.
 Les manœuvres , réalisées en Biélorussie en , simulaient une attaque nucléaire contre la Pologne et la répression du soulèvement d'une minorité polonaise en Biélorussie.
 Les manœuvres  se sont déroulées en  en Biélorussie, dans l'oblast de Kaliningrad et dans d'autres régions du nord-ouest de la Russie. Elles ont impliqué entre  (déclarations biélorusses) et  (estimations occidentales) militaires et autres fonctionnaires, ce qui en ferait le plus grand exercice militaire russe depuis la guerre froide.
Les  étaient deux unités Spetsnaz de la direction générale des renseignements russe basées en Tchétchénie (1999-2008).

Littérature 
  est un roman de l'écrivain tchèque , publié en 1896.

Toponyme 

 Západ, un quartier de Košice, en Slovaquie ;
 Novi Zagreb-zapad, un quartier de Zagreb, en Croatie ;
 Praha-západ, un  de la région de Bohême-Centrale, en République tchèque.

Notes et références